Motocyklowe Grand Prix Walencji 1999 - dwunasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 17 września 1999 na torze Circuit Ricardo Tormo w Walencji.

500 cm³ wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Walencji
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1999
1999 w Hiszpanii